Sotto questa categoria vi sono vari ospedali, eretti in varie città italiane durante il secolo XVI a causa del diffondersi della sifilide, su proposta del medico Gaspar Torella.

Ospedale degli Incurabili di Genova.
Ospedale degli Incurabili di Firenze.
Ospedale degli Incurabili di Napoli.
 Ospedale di San Giacomo degli Incurabili di Roma
Ospedale degli Incurabili di Venezia.